Касс (тауншип) — может означать:

 Штат Иллинойс
 

 Штат Индиана
 
 
 
 
 
 
 
 

 Штат Айова
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Штат Миссури
 
 

 Штат Огайо
 
 
 

 Штат Пенсильвания